Починок — упразднённая деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Старосельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 27,5 км, до центра муниципального образования Старого — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Матюшкино, Щелково, Святогорье.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

17 июля 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Починок в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)